Береза — поняття, що може мати різні значення:

Рослини 
 Береза — дерево роду листопадних.

Топоніми

Береза — місто, Берестейська область, Березівський район, районний центр.
 Береза — село, Берестейська область, Кобринський район, Буховицька сільська рада.

Береза — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства

Береза — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Береза — Сумська область, Глухівський район

Гідроніми 
 Береза — озеро в Чернігівській області
 Береза (річка)

Інше 
 Береза Картузька (концтабір)

Персоналії

Див. також 
 Бреза (значення)